Бруно Винчи (; , Лимбади — , Никотера) — итальянский политик и общественный деятель.

Врач по образованию. В 1840—1842 гг. мэр своего родного города Лимбади. Затем поселился в Никотере, откуда была родом его жена. В 1848 г. основал в городе масонскую ложу, в которую на протяжении многих лет входили заметные горожане, в том числе художник Доменико Руссо, написавший портрет Винчи. Этот круг местных интеллектуалов настраивал население против власти Бурбонов, подготавливая высадку в регионе сил Джузеппе Гарибальди. В 1865 г. Винчи сыграл одну из ключевых ролей в передаче городской школы из церковного ведения под управление светских властей.

Депутат  IX—X созывов (1865—1870) от округа Тропеа.

Завещал своё состояние городу Никотера, где имя Винчи носят улица () и школа.

Примечания

Ссылки 
 Maria Lombardo. Nicotera: Bruno Vinci, l’intellettuale che volle il ginnasio // Il Redattore, 14.11.2015.

Общественные деятели Италии
Члены Палаты депутатов Италии